Claire bezeichnet:
 Claire, weiblicher Vorname
 Claire (Band), deutsche Elektropop-Band
 Marie Claire, französische Frauenzeitschrift
 Lake Claire, ein See in der kanadischen Provinz Alberta

Claire ist der Familienname folgender Personen:
 Modeste Claire (1879–1966), russischer Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Nicolas Claire (* 1987), französischer Handballspieler
 Onésime Claire (1845–1920), russischer Naturforscher Schweizer Herkunft

CLAIRE steht für:
 CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe), europäische Föderation zur Erforschung künstlicher Intelligenz

Siehe auch:
 Clair
 Claire
 Cläre

Abkürzung